Антонио Тарсиа (; 1662, Венеция — 1739, Венеция) — итальянский скульптор из Венеции, представитель позднего барокко и раннего неоклассицизма.

Работал над созданием мавзолея семьи Валье (Valier) в венецианской церкви Санти-Джованни-э-Паоло, создавал скульптуры для алтарей и фасадов многих церквей Венеции: Сан-Стае, Сан-Витале, собора Сан-Джорджо-Маджоре. Принимал заказы на изготовление садово-парковой скульптуры для вилл Джованелли, Новента-Падована, Контарини.

Антонио Тарсиа известен в России. В 1716—1717 годах по заказу С. Л. Рагузинского, доверенного лица русского царя Петра I, Антонио Тарсиа выполнил для Летнего сада в Санкт-Петербурге две статуи в натуральную величину: «Рок» и «Немезида». Другие произведения Тарсиа находятся в Екатерининском парке) Царского Села, в Петергофе, Государственном Эрмитаже, Музее Виктории и Альберта в Лондоне. С 2012 года в Летнем саду находятся копии, выполненные из искусственного мрамора. Оригиналы были отреставрированы и перемещены в помещения Михайловского замка в Санкт-Петербурге на постоянное хранение (в 1991 году Михайловский замок вошёл в состав Государственного Русского музея).
 
Учеником Тарсиа был талантливый скульптор Антонио Коррадини. Антонио Тарсиа умер в 1739 году.
Сын скульптора, Джованни Баттиста Тарсиа — живописец, впервые приехал в Россию в последние годы царствования Петра Великого, а во второй раз в 1735 году. Писал в Петербурге плафоны для императорских дворцов и церквей.

Избранные работы 
 «Юность» (с обезьяной) — скульптура находилась в Летнем Саду (в настоящее время в Михайловском замке, в Летнем саду установлена копия)
 «Немезида» — скульптура была установлена в Летнем Саду (в настоящее время в Михайловском замке, в Летнем саду установлена копия)
 «Рок» — скульптура для Летнего сада. Михайловский замок
 «Юпитер» — скульптура в собрании Государственного Эрмитажа. Считалась утраченной на протяжении долгого времени. В 2014 году математик и коллекционер Ю.Ш.Абрамов передал статую в дар Эрмитажу 
 «Иола» — скульптура установлена в парке  Царского Села
 «Юнона» — скульптура в Национальном художественном музее Республики Беларусь
 «Марс», «Диана» — скульптуры в Серпуховском историко-художественном музее
 Серия из шести «малых» статуй богов: «Юнона», «Юпитер», «Марс», «Венера», «Аполлон», «Диана».

Галерея

Серия из шести статуй богов на выставке «Скульптура из коллекций Петра Великого» 2022
В период с 24 сентября по 13 ноября 2022 г. в рамках Года Петра Великого в Эрмитаже проводилась выставка «Скульптура из коллекций Петра Великого», на которой впервые с XVIII столетия экспонировалась серия из шесть статуй античных богов работы Антонио Тарсиа, приобретённая в 1718 г. в Венеции графом Саввой Лукичём Рагузинским-Владиславичем, агентом Петра I, специально для Екатерины I. Статуи изготовлены из мрамора в 1717-1718 гг. как «малые», имеющие высоту чуть менее метра, и изображают пары древних богов и богинь: Юпитера и Юнону, Марса и Венеру, Аполлона и Диану.
Статуи были отправлены  из Венеции на военном корабле «Армонт», который с большой задержкой прибыл в Кронштадт . Небольшого размера статуи со временем попали в Грот Летнего сада и находились там вплоть до 1801 года, когда было принято решение на месте обветшавшего Грота построить другой павильон. При вывозе статуй из Грота произошло разделение серии. В настоящее время статуи «Аполлон», «Венера», «Юпитер» и «Юнона» хранятся в Государственном Эрмитаже, а «Марс» и «Диана» – в Серпуховском историко-художественном музее.

См. также 
 Садово-парковая скульптура
 Скульптуры Летнего сада
 Екатерининский парк
 Вилла Контарини
 Сейченто

Примечания

Литература 
 Мацулевич Ж. А. Летний сад и его скульптура. — Л.: ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1936
 Андросов С. О. Итальянская скульптура в собрании Петра Великого. — СПб.: Дмитрий Буланин, 1999
 Андросов С. О. Петр Великий и скульптура Италии. — СПб.: АРС, 2004